Hemotify é uma iniciativa digital de incentivo e engajamento de doadores de sangue. A plataforma funciona via site e aplicativo móvel, disponível em todo o território brasileiro. Tem como mecanismo permitir que os usuários se cadastrem como doadores de sangue, de modo que usuários e bancos de sangue requisitem doações gratuitamente para pacientes, amigos e familiares que estejam necessitando de transfusões de sangue. O acesso está disponível pelo site e pelo aplicativo para Android e iOS (esse último, em caráter de testes). Foi fundado em novembro de 2016 em Santa Maria - interior do Rio Grande do Sul - e, desde então, tem se expandido a nível nacional, abrangendo a rede de mais de 12 mil doadores de sangue, em mais de 300 cidades.

A startup é apoiada, principalmente, por empresários e empresas brasileiras, como Um Porcento, Balanceado, Mutual, Ford e Unicred.

Empreendedorismo
Empreendedorismo social
Startups do Brasil
Tecnologia social